Tom Moore (n. 1883) – attore cinematografico e regista irlandese naturalizzato statunitense 
 Tom Moore (n. 1943) – regista cinematografico, regista televisivo e regista teatrale statunitense
 Tom Moore – militare britannico particolarmente noto per la sua attività filantropica
 Tom Moore – ex giocatore ed allenatore di football americano